Barsboldia sicinskii ("del Dr. Rinchen Barsbold y Wojciech Sicihski") es la única especie conocida del género extinto Barsboldia de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido el cual vivió durante finales del período Cretácico, hace aproximadamente 71 millones de años en el Maastrichtiense, en lo que es hoy Asia.

Descripción 

Barsboldia medía 10 metros de longitud, 4 metros de altura y pesaba 2 toneladas. Tuvo una cresta hueca y espinas altas a lo largo de sus vértebras las cuales pudieron formar una aleta. Teresa Maryańska y Halszka Osmólska basan este género en el holotipo ZPAL MgD-1/110, un esqueleto parcial que consiste en nueve vértebras de la espalda, nueve del sacro y quince de la cola. Un ilion izquierdo, partes del pubis izquierdo y derecho, varias costillas y algunos fragmentos de los miembros traseros y la columna vertebral en gran parte articulada. Las características más distintivas de este esqueleto se encuentran en las espinas neurales. Estas son muy altas, particularmente sobre las caderas, y fueron descritos como similares a los de Hypacrosaurus altispinus (Lambeosaurus laticaudus otro dinosaurio de pico de pato de espinas altas, fue descrito el mismo año, y no se pudieron comparar) y las extremidades de las primeras vértebras de la cola son abultadas, posible signo de vejez.

Como todo hadrosáurido, Barsboldia debe haber sido un bípedo/cuadrúpedo herbívoro, comiendo plantas con un cráneo sofisticado que le permitía un movimiento análogo a la masticación, y con centenares de dientes que se sustituían constantemente. Si fuera un lambeosaurinído, habría tenido una cresta hueca formada por los huesos ampliados del cráneo que contienen vías nasales, con una función referentes a la identificación por la vista y el sonido.

Descubrimiento e investigación 
Sus fósiles fueron descubiertos en Mongolia, uno de los primeros especímenes de hadrosáurido hallados en Asia. Nombrado en honor al paleontólogo mongol Rinchen Barsbold, la especie tipo, B. sicinskii, fue primero descrita por Maryanska y Osmolska en 1981. Este dinosaurio se encuentra cercanamente relacionado con el género norteamericano Hypacrosaurus. Sus restos fueron encontrados en sedimentos del Maastrichtiano temprano de la Formación Nemegt de Ömnogöv, Mongolia. Se conoce a partir de una columna vertebral parcial, pelvis incompleto, y algunas costillas.

Clasificación
Maryańska y Osmólska describen a este género como el primer Lambeosaurinae, o dinosaurio de pico de pato con cresta hueca, de la Formación Nemegt, aunque le faltara el cráneo. Sin embargo, el sacro tiene una quilla a lo largo de la parte inferior, una posible característica de los lambeosaurinos, y esos huesos recuerdan a los de Hypacrosaurus. Con solamente un esqueleto parcial conocidos, y ningún cráneo, se ha considerado el género dudoso o un posible lambeosaurino de incierta ubicación.

Un estudio publicado en 2011 sugiere que Barsboldia es de hecho un género válido de saurolofino.

Filogenia
El siguiente cladograma se basa en el análisis filogenético de 2011 de Hadrosauroidea realizado por Prieto-Márquez (sin mostrar las relaciones dentro de Lambeosaurinae y entre los hadrosauroides basales).

Referencias

Enlaces externos 
 Barsboldia dentro de Lambeosaurinae en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Ficha e imagen de Barsboldia en Dinosaurier-web (en alemán)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Hadrosauroidea
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia